Lantos Zoltán (?–?) színész (1923-ban végzett a Színművészeti Főiskolán)
 Lantos Zoltán (1962) hegedűművész
 Lantos Zoltán (1963) tájfutó